Krasnogvardejskij rajon (, letteralmente "distretto di Krasnogvardejskoe", ossia "dell'Armata Rossa"), è un toponimo usato in Russia e Ucraina

Russia 
Krasnogvardejskij rajon, un rajon della Repubblica di Crimea
Krasnogvardejskij rajon, un rajon della Repubblica di Adighezia
Krasnogvardejskij rajon, un rajon del Kraj di Stavropol'
Krasnogvardejskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Belgorod
Krasnogvardejskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Orenburg
Krasnogvardejskij rajon, un comune intraurbano della città federale di San Pietroburgo (ossia una sua suddivisione amministrativa)

Pagine correlate 
Armata rossa
Krasnoarmejsk
Krasnogvardejskaja
Krasnogvardejskoe